Franz Kadlec (1997), Duits motorsporter
 Marco Kadlec (2000), Oostenrijks voetballer
 Michal Kadlec (1984), Tsjechisch voetballer
 Milan Kadlec (1974), Tsjechisch wielrenner
 Miroslav Kadlec (1964), Tsjechisch voetballer
 Václav Kadlec (1992), Tsjechisch voetballer